Ellis může být:

příjmení
 viz Ellis (příjmení)

křestní jméno
 Ellis Marsalis (1934–2020) – americký jazzový klavírista a hudební pedagog
 Ellis Marsalis (podnikatel) (1908–2004) – americký podnikatel
 Ellis Petersová (1913–1995) – anglická spisovatelka

ostatní
 Ellis County – 3 okresy v USA
 Ellis Park Stadium – sportovní stadion v Johannesburgu
 Ellis Island – ostrov pří ústí řeky Hudson nedaleko New Yorku v USA